Abu Umar Ahmad ibn Muhammad conegut com a Ibn Faradj al-Djayyani, poeta i historiador andalusí (s. X).
 Abu Umar Ahmad ibn Muhammad conegut com a Ibn Abd Rabbih, escriptor i poeta andalusí de Còrdova.